Sabanalarga steht für:

Sabanalarga, kolumbianische Gemeinde im Departamento Atlántico
Sabanalarga (Antioquia), kolumbianische Gemeinde im Departamento Antioquia
Sabanalarga (Casanare), kolumbianische Gemeinde im Departamento Casanare
Sabana Larga, dominikanische Gemeinde in der Provinz San José de Ocoa